Bats peut faire référence à :

Toponyme
 Bats, une commune française des Landes,
 bats, une langue caucasienne,
 Bats, une minorité caucasienne parlant le bats ( personnes environ),
 BATS, un marché boursier aux États-Unis et en Europe,

Patronyme
Bats peut être un nom de famille flamand provenant de l' anc.fr. bache : bac, auget, crèche, sous-vêtement, culotte. Le nom provient donc probablement d'un métier en rapport avec un de ces objets.

Variantes:
 Baet, Baets, de Baet, de Baets, Debaets
 Bats, de Bats, De Batz
 De Badts, de Baedts, De Baedt
 De Baerts
 Baats, Baaths, Baatz

 Bernard Bats (1944-), ingénieur du son français,
 Didier Bats (1993-), coureur cycliste belge,
 Joël Bats (1957-), un footballeur français,
 Michel Bats (1942-), un archéologue français,

Pseudonyme

 Guillaume Bats (1987-), humoriste français,

Autres
 La Nuit des chauves-souris film de Louis Morneau (1999) avec Lou Diamond Phillips, dont le titre original est Bats
 The Bats un groupe pop-rock néo-zélandais actif dans les années 1980-90,

Voir aussi 
 ,

Patronyme flamand